John Norton (atleta) (1893–1979), medallista olímpic
 John Norton (waterpolista) (1899–1987), medallista olímpic